Драко:

 Драко () — римский кавалерийский штандарт.

Персоналии 
 Драко — персонаж фильма «Сердце дракона».
 Драко Малфой — персонаж серии романов о Гарри Поттере.
 Драко, Константин Евстафьевич — капитан 1-го ранга российского флота, георгиевский кавалер, управляющий Ширшеминскими заводами.
 Драко, Роса — пуэрто-риканский музыкант.

См. также 
 Драго